Pandosia steht für: 

antike Städte:
 Pandosia (Bruttium) in Bruttium, Italien, möglicherweise das heutige Castrolibero 
 Pandosia (Lukanien) in Lukanien, Italien, in der heutigen Region Basilikata
 Pandosia (Epirus) in Epirus, Griechenland, siehe Epirus (historische Region) #Epirus am Rand der griechischen Staatenwelt

Bistümer:
 Titularbistum Pandosia